Джозеф Эдвард Мюррей (, [mɜ'riː]; , , Массачусетс — 26 ноября 2012, Бостон) — американский -трансплантолог, первый пересадивший почку человеку. Получил Нобелевскую премию по медицине в 1990 году вместе с Эдуардом Томасом «за открытия, касающиеся трансплантации органов и клеток при лечении болезней».

Член Национальной академии наук США (1993), член Папской академии наук (1996).

Биография 
Джозеф Мюррей родился 1 апреля 1919 года в Милфорде (Массачусетс). В детстве и юношестве Мюррей много занимался спортом (американский футбол, хоккей, бейсбол). Когда он поступил в Колледж Святого Креста и готовился стать бейсбольным игроком, оказалось, что лабораторные занятия совпадали с тренировками. В результате он был вынужден бросить бейсбол. После окончания колледжа Мюррей получил медицинское образование в медицинской школе Гарвардского университета, затем вступил в армию и изучал хирургию в армейском госпитале Уэлей Фордж (Пенсильвания). С 1990 года Джозеф Мюррей являлся членом Папской академии наук.

Научный вклад 
В декабре 1954 года Мюррей впервые в мире пересадил почку между двумя идентичными близнецами. В 1959 году ему удалось сделать аллографт, то есть пересадить почку больному от неродственного донора. В 1962 году Мюррей совершил первую трансплантацию почки от умершего донора. В последующие годы Мюррей был мировым лидером трансплантационной биологии в использовании иммунодепрессантов и исследовании механизма реакции отторжения трансплантата. Открытие иммунодепрессантов, таких как азатиоприн, позволили пересаживать почки от неродственных доноров.

Джозеф Мюррей был главным пластическим хирургом в Детском госпитале Бостона с 1972 по 1985 годы, ушёл на пенсию в 1986 году в качестве почётного профессора медицинской школы Гарвардского университета.

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Публикации 
  (hardcover)

Примечания

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте

Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Гарвардской медицинской школы
Трансплантологи
Члены Национальной академии наук США
Члены Папской академии наук
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Выпускники Колледжа Святого Креста (Вустер)